Cerro Chulluncani kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Cerro Chulluncani (berg i Chuquisaca), 
 Cerro Chulluncani (berg i La Paz), 

Robotskapade Boliviaförgreningar